

Geografia 
 Tetide – oceano esistito nei tempi geologici compresi tra il Permiano e il Miocene
 Tetide – vulcano sommerso dei Campi Flegrei del Mar di Sicilia

Mitologia 
 Tetide – figura della mitologia greca, Nereide
 Tetide – figura della mitologia greca, Titanide

Altro 
 Tetide – traghetto
 Tetide – opera di Christoph Willibald Gluck